Gantois peut avoir plusieurs significations.

Patronyme
 Abbé Gantois (1904-1968), ecclésiastique et nationaliste flamand.
 Adolphe Félix Gantois (1801-), général belge.
 Édouard Gantois (1806-), négociant, armateur et industriel belge.
 Jean-François Gantois (1767-1824), homme politique français, député de la Somme de 1792 à 1806
 Louis Joseph Gantois (1787-1864), colonel belge, aide de camp du roi des Pays-Bas.
 Louis Gantois (1929-2011), kayakiste français.
  (1894-1986), candomblée brésilienne.
  (1958), femme politique belge.

Autres
 Gantois, gentilé de Gand.
 Fosse Gantois, fosse du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
 Hospice Gantois, hospice du  situé à Lille.
 Athletic Club Gantois, ancien club de football belge situé à Gand.
 , temple afro-brésilien.
 Usine Gantois, ancienne usine à Saint-Dié-des-Vosges.

Homonymie de patronyme